Вторая лига Белоруссии по футболу 1995 — 5-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги. Турнир прошёл с 23 июля по 29 октября. Сезон был переходным на систему «весна-осень». В чемпионате должны были принимать участие 16 клубов, но летом 1995 года стало известно, что команда «Сантанас» была расформирована. Прямую путёвку в Первую лигу завоевал «Нафтан-Девон». «Коммунальник (Пинск)» получил право участвовать в стыковых матчах за право играть в Первой лиге. Впервые за победу стали начисляться 3 очка.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу по итогам сезона 1994/95:
 МПКЦ (Мозырь) (1-е место во Второй лиге сезона 1994/95)
 «Атака-Аура (Минск)» (2-е место во Второй лиге сезона 1994/95)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1994/95:
 «Гомсельмаш» (15-е место в Первой лиге сезона 1994/95)
 «Локомотив (Витебск)» (16-е место в Первой лиге сезона 1994/95)

Клубы, покинувшие Вторую лигу по итогам сезона 1994/95:
 «ЗЛиН (Гомель)» (14-е место во Второй лиге сезона 1994/95)
 «АФВиС-РШВСМ (Минск)» (15-е место во Второй лиге сезона 1994/95)
 «Строитель (Витебск)» (16-е место во Второй лиге сезона 1994/95)
 «Сантанас (Самохваловичи)» (расформирован)

Клубы, вышедшие во Вторую лигу из Третьей лиги по итогам сезона 1994/95:
 «Нафтан-Девон (Новополоцк)» (1-е место во второй зоне в Третьей лиге сезона 1994/95)
 «Фомальгаут (Борисов)» (1-е место в первой зоне в Третьей лиге сезона 1994/95)
 «Динамо-Юни (Минск)» (победитель стыковых матчей за выход во Вторую лигу в Третьей лиге сезона 1994/95)

Переименования команд:
 «Гомсельмаш» сменил название на «Гомель».

Итоговая таблица

Стыковые матчи 
По итогам сезона были проведены переходные матчи за право играть в Первой лиге. Победу по сумме двух матчей одержал бобруйский «Шинник».

 Коммунальник (Пинск) — Шинник 2:0
 Шинник — Коммунальник (Пинск) 3:0

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1995
 Третья лига Белоруссии по футболу 1995

Ссылки 
 RSSSF.com
 kick-off.by

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Белоруссии в 1995 году